Get Real (film) - een Britse film uit 1998
Get Real! (programmablok) - een programmablok op het Canadese televisiekanaal YTV
Get Real (Amerikaanse televisieserie) - een Amerikaanse televisieserie die liep van 1999-2000
Get Real (Britse televisieserie) - een Britse televisieserie uit de jaren 90
Get Real! (1991) - een Amerikaanse kindertelevisieserie met Brandon DeShazer
Get Real (lied) - een lied van David Bowie
Get Real (roman) - een roman uit de serie John Dortmunder van Donald Westlake